Кайо́-ан-Санте́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північ від Парижа, 24 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Кайо-ан-Сантерр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кайо-ан-Сантерр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма